Пір'яний покрив був поширений у ряду груп динозаврів. Довгі роки учені припускали наявність оперення у деяких родин хижих динозаврів, які можуть бути споріднені предкам сучасних птахів, але прямі докази наявності пір'я у динозаврів з'явилися тільки в середині 90-х років XX століття, коли у китайській провінції Ляонін було знайдено рештки дрібного хижого динозавра з відбитками пір'яного покриву.

Нині наявність пір'яного покриву твердо встановлена у представників 8 родин хижих динозаврів, що належать до підряду теропод. Ряд учених вважає, що пір'яний покрив спочатку виконував функцію теплоізоляції, захищаючи тварин від холоду і перегрівання, надалі у деяких видів динозаврів подовжене пір'я на передніх кінцівках стало виконувати демонстраційні функції в шлюбний період, а згодом, використовуватися деревними видами для ширяння.

Характер пір'яного покриву відрізнявся у різних груп динозаврів. Деякі види були покриті дрібним волосовидним пухом, що нагадує шерсть ссавців, інші мали на хвості і передніх кінцівках довге пір'я, з жорстким центральним стержнем і розгалуженими борідками як у сучасних птахів. Найскладніший пір'яний покрив мали представники родин дромеозаврів і троодонтів, оперення яких включало пух, покривне і контурне пір'я.

Деякі види родини дромеозаврів, вели деревний спосіб життя і використали довге контурне пір'я для ширяння, найвідомішим з таких динозаврів є мікрораптор, який мешкав у лісах північно-східного Китаю в ранньому крейдяному періоді (125 млн років тому).

Мікрораптор мав довге контурне пір'я з асиметричними борідками, не лише на передніх кінцівках і хвості, але і на задніх ногах, що робить його чотирикрилим.

Більшість оперених динозаврів були дрібними тваринами завдовжки менше 1 м, але оперення знайдене також у деяких великих видів, наприклад у Yutyrannus huali, великого хижого динозавра завдовжки до 9 м, який є близьким родичем тираннозавра.
Оперення було знайдено і у дитинчати Sciurumimus albersdoerferi, хижого динозавра, що належить до родини мегалозаврів (можливо, представники цієї родини втрачали пір'я в дорослому стані).

Список видів динозаврів з рештками свідчень пір'яного покриву 

 Avimimus portentosus (мається на увазі 1987: опуклості пера)
 Pelecanimimus polydon? (1994)
 Sinosauropteryx prima (1996)
 Protarchaeopteryx robusta (1997)
 GMV 2124 (1997)
 Caudipteryx zoui (1998)
 Rahonavis ostromi (inferred 1998: quill knobs; possibly avialan)
 Shuvuuia deserti (1999)
 Sinornithosaurus millenii (1999)
 Beipiaosaurus inexpectus (1999)
 Caudipteryx dongi (2000)
 Caudipteryx sp. (2000)
 Microraptor zhaoianus (2000)
 Nomingia gobiensis (мається на увазі 2000: пігостиль)
 Psittacosaurus sp.? (2002)
 Scansoriopteryx heilmanni (2002; possibly avialan)
 Yixianosaurus longimanus (2003)
 Dilong paradoxus (2004)
 Sinornithosaurus haoiana (2004)
 Pedopenna daohugouensis (2005; possibly avialan)
 Jinfengopteryx elegans (2005)
 Juravenator starki (2006)
 Sinocalliopteryx gigas (2007)
 Velociraptor mongoliensis (мається на увазі 2007: опуклості пера)
 Epidexipteryx hui (2008; possibly avialan)
 Similicaudipteryx yixianensis (мається на увазі 2008: пігостиль; confirmed 2010)
 Zhongornis haoae (2008; possibly avialan)
 Anchiornis huxleyi (2009; possibly avialan)
 Tianyulong confuciusi? (2009)
 Concavenator corcovatus? (inferred 2010: quill knobs?)
 Xiaotingia zhengi (2011; possibly avialan)
 Yutyrannus huali (2012)
 Microraptor hanqingi (2012)
 Sciurumimus albersdoerferi (2012)
 Ornithomimus edmontonicus (2012)
 Ningyuansaurus wangi (2012)
 Eosinopteryx brevipenna (2013; possibly avialan)
 Jianchangosaurus yixianensis (2013)
 Aurornis xui (2013; possibly avialan)
 Changyuraptor yangi (2014)
 Kulindadromeus zabaikalicus? (2014)
 Citipati osmolskae (inferred 2014: pygostyle)
 Conchoraptor gracilis (inferred 2014: пігостиль)
 Deinocheirus mirificus (inferred 2014: пігостиль)

Філогенетика родинних зв'язків серед різних груп оперених динозаврів

Див. також 
 Динозаври

Ресурси Інтернету 
 Эволюционное происхождение перьев (Ричард Прам, Алан Баш, «Динозавры или птицы: кто оперился первым?» // «В мире науки» № 7 за 2003г)
 Are Birds Really Dinosaurs?

Виноски 

Динозаври
Покривна система тварин
Птахи